BKD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Breckenridge Stephens (Stati Uniti)